Альянс Премьер-лиги 1985/86 годов — 7-й сезон Альянса Премьер-лиги Англии.

В Альянсе Премьер-лиги играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Альянс Премьер-лиги являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Альянса Премьер-лиги боролся с вылетевшими командами из Четвёртого дивизиона за избрание в Футбольную лигу.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Стаффорд Рейнджерс (из Северной Премьер-лиги)
 Челтнем Таун (из Южной Футбольной лиги)
 Уиком Уондерерс (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Вустер Сити (в Северную Премьер-лигу)
 Гейтсхед (в Южную Футбольную лигу)
 Йовил Таун (в Исмийскую лигу)

Турнирная таблица 

1 Очковая система: 2 очка за победу дома, 3 очка за победу на выезде, 1 очко за ничью и 0 очков за поражение.

Выборы 
Как победитель Альянса Премьер-лиги, «Энфилд» выиграл право претендовать на избрание в Футбольную лигу во второй раз, чтобы заменить одну из четырёх команд в нижнем Четвёртом дивизионе Футбольной лиги сезона 1985/86. Голосование прошло следующим образом:

В результате «Энфилд» не удалось быть избранным в члены Футбольной лиги.

Ссылки 
 Официальный сайт

1985
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1985 году
Спорт в Великобритании в 1986 году